Deutscher Brunnen steht für:

 Deutscher Brunnen (Istanbul)
 ein Brunnen in Santiago de Chile, siehe Fuente Alemana
 Genossenschaft Deutscher Brunnen, Einkaufsgemeinschaft der deutschen Mineralbrunnenbranche